Мо́рнос () — река в Греции. Длина 70 километров. Исток находится на южном склоне Эты. Протекает к югу между Вардусией, Этой, Гьоной и горами Лидорикиона (). Рядом с тесниной Лидорикиона сворачивает к западу, по узкой долине протекает на юго-запад, а затем сворачивает на юг и впадает в Коринфский залив близ границы с заливом Патраикосом, к востоку от Нафпактоса. Устье образует небольшой участок с постоянными наносами ила. Площадь водосбора 1180 квадратных километров.

На реке существует одноимённое водохранилище. В мае 1969 года начато строительство земляной плотины в 7 километрах к западу от Лидорикиона, завершённое в 1979 году. В 1981 году водохранилище было заполнено. Плотина является одной из крупнейших в Европе. Объём плотины водохранилища 17 млн м³.

В древности гора была известна как Гилеф (Илеф, ).

Примечания 

Реки Греции
Этолия и Акарнания
Фокида
Реки, впадающие в Ионическое море